Доро́жка — неоднозначное слово.

Основное понятие 
 Дорожка — уменьшительное от слова дорога, то есть маленькая (узкая) дорога.
 «Дорожка» — команда доклада механика-водителя танка командиру при подходе к ровному участку пути, удобному для стрельбы.
 Дорожка — блесна, снасть и способ рыбной ловли.

Прочее 
 Батут-дорожка — сетчатая дорожка на металлических подставках, натянутая тросами и блоками к барьеру манежа
 
 Велосипедная дорожка
 Пешеходная дорожка
 Дорожка диска (трек) — сегмент дисковой памяти (дискета, жёсткий диск), в виде концентрической окружности на поверхности диска, двигаясь по которой магнитная головка накопителя записывает информацию. Таких дорожек на поверхности диска может быть от нескольких десятков до нескольких сотен.
 Дорожка шагов
 Звуковая дорожка (список значений)
 Килевая дорожка — кильблоки, установленные на стапель-палубе дока на расстоянии 1-2 м поперёк киля судна по его длине
 Ковровая дорожка — безворсовый ковёр
 Дорожка печатной платы

См. также 
 Дорога (значения)

Типы дорог
Типы улиц